São Martinho puede referirse a:

Portugal 
 São Martinho, freguesia en el concelho de Alcácer do Sal;
 São Martinho, freguesia en el concelho de Covilhã;
 São Martinho, freguesia en el concelho de Funchal, Madeira;
 São Martinho, freguesia en el concelho de Seia;
 São Martinho, freguesia en el concelho de Sintra;
 São Martinho da Cortiça, freguesia en el concelho de Arganil;
 São Martinho da Gândara, freguesia en el concelho de Oliveira de Azeméis;
 São Martinho das Amoreiras, freguesia en el concelho de Odemira;
 São Martinho das Chãs, freguesia en el concelho de Armamar;
 São Martinho das Moitas, freguesia en el concelho de São Pedro do Sul;
 São Martinho de Alvito, freguesia en el concelho de Barcelos;
 São Martinho de Angueira, freguesia en el concelho de Miranda do Douro;
 São Martinho de Anta, freguesia en el concelho de Sabrosa;
 São Martinho de Argoncilhe, freguesia en el concelho de Santa Maria da Feira;
 São Martinho de Árvore, freguesia en el concelho de Coímbra;
 São Martinho de Bougado, freguesia en el concelho de Trofa;
 São Martinho de Candoso, freguesia en el concelho de Guimarães;
 São Martinho de Escariz, freguesia en el concelho de Vila Verde;
 São Martinho de Galegos, freguesia en el concelho de Barcelos;
 São Martinho de Recezinhos, freguesia en el concelho de Penafiel;
 São Martinho de Sande, freguesia en el concelho de Guimarães;
 São Martinho de Silvares, freguesia en el concelho de Fafe;
 São Martinho de Mouros, freguesia en el concelho de Resende;
 São Martinho de Sardoura, freguesia en el concelho de Castelo de Paiva;
 São Martinho de Valbom, freguesia en el concelho de Vila Verde;
 São Martinho de Vila Frescaínha, freguesia en el concelho de Barcelos;
 São Martinho do Bispo, freguesia en el concelho de Coímbra;
 São Martinho do Campo, freguesia en el concelho de Santo Tirso;
 São Martinho do Peso, freguesia en el concelho de Mogadouro;
 São Martinho do Porto, freguesia en el concelho de Alcobaça;
 São Martinho do Vale, freguesia en el concelho de Vila Nova de Famalicão;

Brasil 
 São Martinho, municipio en Rio Grande do Sul; o
 São Martinho, municipio em Santa Catarina.